Nād ‘Alī är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Helmand, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Nād ‘Alī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Nād ‘Alī är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Helmand (provins)